Sebestyén József (1855–?) állami elemi iskolai tanító
 Sebestyén József (1878–1964) festőművész, művészettörténész, heraldikus 
 Sebestyén József (1884–?) ügyvéd